

Aziende
 Trumpf – azienda tedesca di macchine utensili
 Trumpf Schokolade – azienda tedesca di cioccolato

Persone
 Bianca Trumpf (* 1983) – giocatrice tedesca
 Joachim Trumpf (1687-1769) – organista tedesco
 Jürgen Trumpf (* 1931) – diplomatico tedesco
 Karl Trumpf (1891-1959) – scultore tedesco
 Klaus Trumpf (* 1940) – musicista tedesco